Віттерне́сс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 50 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 218 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 563,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Віттернесс на сайті французького Національного інституту географії
 Віттернесс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віттернесс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віттернесс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віттернесс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале